Platychile — род жуков-скакунов из подсемейства Cicindelinae (подтриба Platychilina). Неотропика.

Распространение 
Встречаются в Афротропике: Намибия, ЮАР.

Описание 
Бескрылые жуки-скакуны среднего размера с крупными глазами, относительно стройным телом (голова соединяется плотно с грудью без явной шейной перетяжки) и длинными ногами. Основная окраска тела светлая (желтовато-песочная), позволяющая им быть незаметными на песчаном грунте. Ночной вид, наземный хищник, обитающий на песчаном побережье Атлантического океана. Биология и жизненный цикл малоизучены.

Классификация 
Род Platychile включён в подтрибу Platychilina в составе трибы Megacephalini.

 Platychile pallida (Fabricius, 1801)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Platychile на сайте Энциклопедия жизни eol.org
 Platychile на сайте Biolib.cz

Скакуны
Насекомые Африки
Роды жесткокрылых